Gröndal bezeichnet:
 einen Ortsteil im Stockholmer Stadtbezirk Hägersten-Liljeholmen

Gröndal ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Gröndahl
 Grøndahl